Saša Martinović ist der Name folgender Personen:

* Saša Martinović (Eishockeyspieler) (* 1984), deutsch-kroatischer Eishockeyspieler
 Saša Martinović (Schachspieler) (* 1991), kroatischer Schachspieler